«Князь Игорь» — цветной фильм-опера советского  режиссёра Романа Тихомирова. Экранизация одноимённой оперы А. П. Бородина на сюжет памятника древнерусской литературы  «Слово о полку Игореве». Фильм снят на киностудии «Ленфильм» в 1969 году.

Сюжет 
Действие фильма-оперы происходит в XII веке. Экранизация одноимённой оперы А. П. Бородина на сюжет  памятника древнерусской литературы   «Слово о полку Игореве».

В ролях 
 Борис Хмельницкий — князь Игорь Святославич (поёт Владимир Киняев)
 Нелли Пшённая  — Ярославна, его жена (поёт Тамара Милашкина)
 Борис Токарев — Владимир Игоревич, его сын (поёт Виргилиус Норейка)
 Александр Сластин — Владимир Ярославич, князь Галицкий, брат Ярославны (поёт Валерий Малышев)
 Бимболат Ватаев — Кончак, половецкий хан (поёт Евгений Нестеренко)
 Инвета Моргоева — Кончаковна, его дочь (поёт Ирина Богачёва)

В эпизодах 
 Пётр Меркурьев — Ерошка, гудошник  (поёт Савелий Стрежнёв)
 Маирбек Икаев — Гзак, половецкий хан
 Михаил Сидоркин — Скула, гудошник (поёт Владимир Морозов)
 Мустафа Ахунбаев — Овлур, крещёный половчанин (поёт Геннадий Вильховецкий)
 Татьяна Легат — половчанка
 Маргарита Окатова — половчанка
 Е. Харкевич — няня Ярославны

Солисты балета 
 Татьяна Легат
 Маргарита Окатова 
 Берик Алимбаев 
 а также артисты балета, кордебалет и хор Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова

Музыканты 
 Оркестр Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова 
 Дирижёр — Геннадий Проваторов

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Роман Тихомиров
 Сценаристы: Исаак Гликман, Роман Тихомиров по одноимённой опере А. П. Бородина на сюжет памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве»
 Оператор: Александр Чиров
 Художники-постановщики: Василий Зачиняев, Алексей Федотов, Геннадий Сотников, И. Мишина, А. Тимофеев
 Звукорежиссёр: Григорий Эльберт
 Монтажёр: Мария Пэн
Ассистент оператора: Кирилл Тихомиров (титры фильма).

Технические данные 
 Обычный формат
 Цветной
 Время: 115 минут.

Издание на видео 
 20 января 2009 года фирмой «Азимут» выпущен на DVD.

Ссылки 
 
 Фильм-опера «Князь Игорь» в Мегаэнциклопедии Кирилла и Мефодия  
 Просмотр онлайн фильма-оперы «Князь Игорь» на сайте www.ivi.ru 
 «Князь Игорь»  на Уoutube

Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы-оперы СССР
Фильмы СССР 1969 года
Фильмы Романа Тихомирова
Исторические фильмы о XII веке